Flumini di Quartu – frazione del comune italiano di Quartu Sant'Elena, in Sardegna
 Fluminimaggiore – comune italiano della provincia di Carbonia-Iglesias, in Sardegna
 Flumini Mannu – fiume della Sardegna meridionale che sfocia nello stagno di Santa Gilla, vicino a Cagliari
 Flumini Mannu – fiume della Sardegna occidentale che sfocia nello stagno di San Giovanni, a sud di Oristano